Рейс 527 Lufthansa
 Рейс 527 Lake Central